Visrivier steht für:

 Groot-Visrivier (Great Fish River), Fluss in Südafrika
 Visrivier (Fischfluss), Fluss in Namibia
 Visrivier (Südafrika), Ort in Südafrika